Les ducs d'Épernon ont eu plusieurs châteaux, en France :

 Château du duc d'Épernon (Fontenay), Seine-et-Marne
 Château de Villebois-Lavalette (Charente)
 Château de Caumont (Gers)
 Château de Cadillac (Gironde)
 Château de Vibrac (Charente)
 Château de Plassac (Charente-Maritime)